Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel Pacific Life Open) van 2002 vond plaats van woens­dag 6 tot en met zaterdag 16 maart 2002 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de veertiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2002. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Serena Williams was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belgische Kim Clijsters kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het achttiende reekshoofd, Daniela Hantuchová uit Slowakije, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Zwitserse Martina Hingis in twee sets. Hantuchová wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 332.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Behalve Kim Clijsters deed nog een Belgische speelster mee: Justine Henin was als derde geplaatst, en bereikte de vierde ronde, waarin zij verloor van de latere winnares.

De Nederlandse Miriam Oremans kwam niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste speelsters 
 Ranglijst per 25 februari 2002.
 Alle geplaatste speelsters kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Nicole Arendt en Ai Sugiyama hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Arendt speelde samen met Liezel Huber, met wie zij het zesde reekshoofd vormde – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitge­scha­keld door Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez. Sugiyama en Olena Tatarkova waren als zevende geplaatst, en sneuvelden in de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Jelena Dementjeva en Janette Husárová in twee sets. Het was hun 26e gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs negen.

De Belgische Els Callens en Iroda Tulyaganova (Oezbekistan) bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Justine Henin, aan de zijde van de Amerikaanse Meghann Shaughnessy, verloor meteen haar openingspartij.

Het Nederlandse team Kristie Boogert / Miriam Oremans bereikte de kwartfinale, waarin zij het moesten afleggen tegen de latere winnaressen. Hun landgenote Caroline Vis en Française Alexandra Fusai konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Indian Wells 2002
Indian Wells